

Automobilismo 
 Bitter Automobili (Erich Bitter Automobil GmbH), casa automobilistica tedesca
 Bitter SC, autovettura prodotta dalla casa automobilistica

Gastronomia 
 Bitter (bevanda), liquore
 Bitter (birra), un tipo di birra inglese.
 Victoria Bitter, birra australiana prodotta dalla Carlton & United Beverages

Musica 
 Bitter – singolo di Fletcher e Kito del 2020
 Bitter – singolo di Queen Naija del 2020

Pagine correlate 
 Bitter Sweet
 Karl Bitter